Ак Барс () может означать:
 Белый барс, или ирбис, — животное, символ Татарстана, изображенный на его гербе.
 «Ак Барс» — российский хоккейный клуб из Казани.
 «Ак Барс» — дворец единоборств в Казани.
 «Ак Барс» — российский банк с головным офисом в Казани.
 «Ак Барс Арена» — универсальный футбольный стадион в Казани.
 «Ак Барс Аэро» — бывшая региональная российская авиакомпания.
 «Ак Барс-2» — российская команда по хоккею с шайбой из Казани.
 «Ак Барс — Динамо» — российская команда по хоккею с мячом из Казани.
 «Динамо-Ак Барс» — российский женский волейбольный клуб из Казани.
 К-480 «Ак Барс» — российская атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б».

См. также